Jméno a příjmení Vicente Iborra má více nositelů:
 Vicente Iborra de la Fuente (* 1988) – španělský fotbalista
 Vicente Iborra Gil (1898–1964) – španělský politik a prezident fotbalového klubu Valencia CF
 Vicente Iborra Martínez (1930–2004) – španělský podnikatel, syn Vicente Iborry Gila
 Vicente Iborra Richart (* 1932) – španělský fotbalista